

Відомі носії 
 Андрей Баюк (1943—2011) — колишній прем'єр-міністр Словенії.
 Баюк Віктор Геннадійович (1985) — український вчений-історик, археолог.
  (1965) — хорватська співачка та композиторка.
 Баюк Петро Ксенофонтович (1920—1943) — радянський військовик, Герой Радянського Союзу.

Примітки